August Svensson kan avse:

 August Svensson (arkitekt) (1886–1935), arkitekt
 August Svensson (orgelbyggare)
 August Svensson (sångare) (1871–1937), operettsångare (baryton) och skivartist